Cet article donne en détail les résultats du double messieurs de l'édition 2006 de l'US Open de tennis qui s'est tenue du 28 août au .

Faits marquants 
Cette épreuve de double est remportée par Martin Damm et Leander Paes.

Parcours

Têtes de série 

 Wild cards (invitations) 

 Alternates (remplaçants)

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double messieurs de l'US Open

Liens externes 
  Site officiel
 
 

2006
Tennis aux États-Unis en 2006
US Open Double messieurs
Tennis en août 2006
Tennis en septembre 2006